Sutkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Sutkowski (1932–2017), polnischer Oboist, Musikologe sowie Gründer und Leiter der Warschauer Kammeroper
 Walter Sutkowski (1890–1983), deutscher Bildhauer und Medailleur